Ю́ношеская сбо́рная Азербайджана по футбо́лу — футбольная сборная Азербайджана из игроков младшей возрастной категории.
Существуют следующие юношеские сборные:
 Сборная Азербайджана по футболу (до 17 лет)
 Сборная Азербайджана по футболу (до 19 лет)
 Юношеская сборная Азербайджана по футболу (до 18 лет) / Ю-18 — команда, участвовавшая в чемпионате Азербайджана в сезонах 1996/97 и 1997/98.